Kamenskij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia

Kamenskij rajon, rajon nel Kraj di Altaj
Kamenskij rajon, rajon nell'Oblast' di Penza
Kamenskij rajon, rajon nell'Oblast' di Rostov
Kamenskij rajon, rajon nell'Oblast' di Sverdlovsk
Kamenskij rajon, rajon nell'Oblast' di Tula
Kamenskij rajon, rajon nell'Oblast' di Voronež